Informàtica:
 Programació d'ordinadors o programació informàtica, procés d'escriure, provar, solucionar problemes, i mantenir el codi font de programes.
 Programació orientada a objectes
 Programació Extrema
 Programació literària 
 Programació lineal entera
 Programació orientada a aspectes
 Programació visual
 Programació concurrent
 Programació per convenció
 Programació de claus
 Programació funcional 
 Programació lineal, tècnica matemàtica emprada en àmbits sobretot de resolució de problemes socials.
 Programació estructurada
 Programació lògica
 Programació dinàmica
 Programació genètica
 Programació neurolingüística, disciplina de modelatge de l'excel·lència.
 Matemàtiques:
 Programació no lineal
 Programació matemàtica
 Miscel·lània:
 Comissari Europeu de Programació Financera i Pressupostos, membre de la Comissió Europea responsable de la gestió de les finances